I Got You (canção de Bebe Rexha)
 I Got You (canção de Dwight Yoakam)
 I Got You (canção de Leona Lewis)
 I Got You (canção de Nick Carter)
 I Got You (canção de Split Enz)
Ou ainda:
 I Got You (I Feel Good) - canção de James Brown

Desambiguação